Bassford est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1953), historien militaire américain
 (1837-1912), architecte américain
 (né en 1936), illustrateur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme